NGC 3292-1 (другие обозначения — MCG -1-27-23, PGC 31370) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Секстанта. Открыта Льюисом Свифтом в 1887 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3292
Секстант (созвездие)